

Іганіно — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Іганіно — село, Прокоп'євський округ, Кемеровська область